Le terme tacot peut se rapporter à :
  ;
 une automobile ancienne (avant 1920)  ;
 une caisse à savon qui est un véhicule sans moteur.
  est aussi l'appellation familière de divers trains.

Notes et références